Барония Во (Vaud, Waadt) — феодальное владение, существовавшее в 1285—1359 годах на территории современного швейцарского кантона Во.

В 1207 году граф Томас I Савойский получил в лен от короля Филиппа Швабского сеньорию Мудон (Moudon) в Стране Во (Pays de Vaud).

В 1233 г. Мудон унаследовал сын Томаса I Пьер. На доходы от своих английских владений он купил несколько соседних фьефов. Его брат Филипп, избранный епископом Лозанны, помог ему приобрести сеньорию Ромон (1240). Сеньоры Обонна, Бьёле, Коссоне, Мен-Мартен-дю-Шена и Фрюанса признали его своим сюзереном. Позже то же самое сделали владельцы фьефов Эставейер, Мекс, Сарра и Бельмон. Граф Женевы Вильгельм II был вынужден уступить Пьеру ряд территорий. Также он купил Шато де Ла Тур-де-Пейл.

В 1253 г. после смерти своего старшего брата Амадея IV Пьер унаследовал Шильон и Шабле, ему принесли вассальную присягу Гуго де Палезьё и Амедей д’Орон. Пьер купил замок Обон и земли в Веве. Граф де Грюйер уступил ему Верхний Грюйер. В 1260 году Пьер купил Ивердон, в 1262 г. — ещё ряд территорий. Его родственник король Ричард Корнуэльский передал ему сюзеренитет над Лопаном и Грасбургом.

В 1263 году Пьер после смерти малолетнего племянника стал графом Савойи, и инкорпорировал Страну Во в состав графства.

В 1268 году Пьер умер. Сыновей у него не было, и он завещал свои владения брату Филиппу — тому самому, который какое-то время числился епископом Лозанны.

Филипп большую часть взрослой жизни носил духовный сан, и не успел завести детей. В 1285 году ему наследовали племянники: Амадей получил Савойю, Луи — Во, при этом сеньория была возведена в ранг баронии. В её состав вошли шателении Мудон, Ромон, Ивердон, Кле, Бьёле, Рю и Кюдрефен, и фьефы, расположенные между Обонном и Вевеизом (Aubonne et la Veveyse) и между Ромоном и Германией

Луи I де Во правил в 1285—1302 гг., его сын Луи II де Во — в 1302—1349 гг.

Сын Луи II Жан погиб в 1339 году, и он с разрешения графа Савойи — своего сюзерена завещал баронию дочери — Катерине.
Она третьим браком вышла замуж за Гильома I, графа Намюра, и по совету супруга в 1359 году продала Во графу Савойи Амедею VI.

В 1536 году Страну Во завоевал Берн.

Источники 
 https://www.urbalex.ch/histoire/savoie/
 Histoire du Pays de Vaud. Jean François Dellient· 1809
 Bernard Andenmatten, La maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe-XIVe s.)  : supériorité féodale et autorité princière, Lausanne, Société d'histoire de la Suisse romande, 2005, 722 p. (Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 4e série t. 8).
 Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, sous la direction de Bertil Galland, Lausanne : Association de l'Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, Lausanne 1970-1987, 12 vol.
 Olivier Meuwly, Laurent Pizzotti, François Jéquier (dir.), Histoire vaudoise, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, Gollion, INFOLIO, 2015, 559 p.
 Corinne Chuard, Histoire vaudoise, un survol, Gollion, Infolio, 2019, 160 p.
 Lucienne Hubler, Histoire du Pays de Vaud, Lausanne, L.E.P. Loisirs et Pédagogie, 1991, 191 p.
 Eugène Mottaz, Dictionnaire historique, géographique et statistique du Canton de Vaud, publié sous les auspices de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, Lausanne 1911-1921 (réédition Slatkine Genève 1982), 2 volumes.
История Швейцарии
История кантона Во